Ocre — cor

Geografia 
Saint-Martin-sur-Ocre
Ocre (Abruzos)

Desambiguações de cores